Хмарино () — село,
Бреусовский сельский совет,
Козельщинский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322080409. Население по переписи 2001 года составляло 16 человек.

Географическое положение 
Село Хмарино примыкает к селу Александровка Вторая.

Примечания